Trawl har flere betydninger:
 Trawl - generelt
 Bundtrawl - et trawl, der normalt slæbes ved eller på havbunden af en trawler
 Flydetrawl - et trawl, der normalt slæbes mellem havoverflade og bund